Dunton peut faire référence à :

Toponyme 

 Dunton (Bedfordshire) ;
 Dunton, village anglais situé dans le Buckinghamshire ;
  ;
  ;
 Dunton Green ;
  ;
  ;
 .